Katrineholm kan syfta på:

 Katrineholms kommun – en kommun i Södermanlands län 1971–
 Katrineholm – en tätort i Södermanland och centralort i Katrineholms kommun
 Katrineholms municipalsamhälle – ett tidigare municipalsamhälle i Stora Malms landskommun 1883–1917
 Katrineholms stad – en tidigare administrativ stad i Sverige 1917–1970
 Katrineholms församling –  en tidigare församling i Strängnäs stift 1961–2002 utbruten ur Stora Malms församling
 Katrineholm-Stora Malms församling – en tidigare församling i Strängnäs stift 2002–2010
 Katrineholmsbygdens församling –  en församling i Oppunda och Villåttinge kontrakt i Strängnäs stift 2010–
 Katrineholms kyrka – en kyrkobyggnad som tillhör Katrineholmsbygdens församling
 Katrineholms distrikt – ett distrikt i Katrineholms kommun och Södermanlands län
 Katrineholms SK – sportklubb i Sverige
 Katrineholms VK – volleybollklubb i Sverige
 Katrineholm Värmbol BS – bandysällskap i Sverige
 Katrineholms slott - före detta slott i Marbäcks socken, Småland, Aneby kommun